Superisligaen 2022-23 er den 63. sæson af den bedste danske ishockeyliga, og den var samtidig turneringen om det 66. danmarksmesterskab i ishockey for mænd.  Turneringen afvikles under navnet Metal Ligaen på grund af et sponsorat fra Dansk Metal. Ligaen har deltagelse af de samme ni hold som den foregående sæson, og holdene spiller først et grundspil i form af en seksdobbelt turnering alle-mod-alle, hvilket giver 48 kampe til hvert hold, hvorefter de otte bedste går videre til slutspillet om DM-titlen.

Hold 

Ligaen havde deltagelse af de samme ni hold, der spillede i den foregående sæson.

Trænere

Inden sæsonen 

Én af klubberne i ligaen kunne inden sæsonen præsentere en ny træner i forhold til den foregående sæson, idet Frederikshavn White Hawks ansatte Per Hånberg som ny cheftræner. Hånberg havde tidligere været træner i Italien, Schweiz og Sverige, senest for Södertälje SK i Hockeyallsvenskan.

Til gengæld var der genvalg på cheftrænerposten i de øvrige otte klubber.

I løbet af sæsonen 

Cheftræneren for Herlev Eagles, Patric Wener, var sygemeldt fra den 1. august til den 27. november 2022. I mellemtiden fungerede hans assistent, Erik Vikström, som cheftræner.

Den 11. januar 2023 blev cheftrænerposten i Rødovre Mighty Bulls overtaget af Olaf Eller, efter at Magnus Sundquist havde valgt at tage imod et tilbud fra den svenske klub Karlskrona HK.

Den 17. januar 2023 meddelte Rungsted Seier Capital, at klubben havde opsagt samarbejdet med Erik Hjalmarsson, der i løbet af sin tid som cheftræner havde vundet to DM-titlen og en pokaltitel med holdet, og som to gange var blevet kåret som årets træner i Metal Ligaen. Som erstatning havde klubben ansat Roy Johansen, der tidligere havde været norsk landstræner i 14 år, og som senest havde været klubtræner i Vålerenga Ishockey i fem sæsoner efterfulgt af et kort ophold i Manglerud Star Ishockey.

Efter sæsonen

Grundspil

Format 

De ni hold spillede en seksdobbelt-turnering alle-mod-alle, dvs. at alle hold spillede seks indbyrdes opgør fordelt ligeligt på hjemme- og udebane, hvilket gav 48 kampe til hvert hold.

Der blev uddelt point efter IIHF's trepointsystem:
 Sejr i ordinær spilletid gav 3 point.
 Sejr i forlænget spilletid eller straffeslagskonkurrence gav 2 point.
 Nederlag i forlænget spilletid eller straffeslagskonkurrence gav 1 point.
 Nederlag i ordinær spilletid gav 0 point.

Derudover blev der uddelt 1,5 point til hvert hold i kampe, der blev aflyst pga. for mange COVID-19-smittede spillere på et af holdene.

De otte bedste hold gik videre til slutspillet om DM-medaljer. De fire bedste hold efter 16 spillerunder, dvs. når alle hold havde spillet to indbyrdes opgør, gik videre til Metal Final4.

Stilling

Kampe

Kampprogram

Spillerstatistik 

Kilde:

Topscorere (point)

Flest mål

Flest assister

Udvisningsminutter

Plus-minus

Målmandsstatistik

Redningsprocent

Mål imod gennemsnit 

Målmænd, der havde ladet færrest mål gå ind pr. 60 spillede minutter.

Slutspil 

Slutspillet havde deltagelse af de otte bedste hold i grundspillet og afvikledes som en cupturnering, hvor alle opgør (bortset fra bronzekampen) blev spillet bedst af syv kampe, og hvor det højst seedede hold havde hjemmebane i kamp 1, 3, 5 og 7. De otte hold i slutspillet var seedet i henhold til deres placering i grundspillet, og i hver runde spillede det højst seedede tilbageværende hold mod det lavest seedede, det næsthøjst seedede hold mod det næstlavest seedede osv. De to tabende semifinalister spillede et opgør om bronzemedaljerne, der afvikledes over to kampe.

Uafgjorte kampe blev afgjort i sudden death til først scorede mål i perioder a 20 minutter med fem markspillere på hvert hold.

Kvartfinaler 

Kvartfinalerne havde deltagelse af de otte bedste hold fra grundspillet, og opgørene spilledes bedst af syv kampe. Holdene blev parret i henhold til deres seedning, således at det højst seedede hold blev parret med det lavest seedede, det næsthøjst seedede hold med det næstlavest seedede osv.

Semifinaler 

Semfinalerne havde deltagelse af de fire vindere af kvartfinalerne,  (),  (),  () og  ().

Holdene blev parret i to semifinaler, og de to opgør spilledes bedst af syv kampe. De fire hold blev parret i henhold til deres seedninger, således at det højst seedede hold,  (), blev parret med det lavest seedede hold,  (), i den ene serie.

Den anden semifinale står mellem de sidste to hold,  () og  ().

Bronzekamp 

Kampen om bronzemedaljerne afvikledes som et opgør mellem de to tabende semifinalister i form af to kampe, hvor den samlede målscore afgjorde opgøret.

Finale 

Finalen er et opgør mellem de to vindere af semifinalerne,  () og  (), og bliver spillet bedst af syv kampe.

Hædersbevisninger

All star-hold 

Sæsonens all star-hold blev sammensat af et panel bestående af ishockeyjournalister.

Månedens spiller 

Vinderne af prisen "Månedens spiller" modtog et ur fra Tissot.

Ugens hold 

Metalligaen.dk kårede hver uge "Ugens hold", sponsoreret af Hetag Tagdækning.

Se også 
 Divisionen 2022-23
 Metal Final4 2022-23
 DM i ishockey for kvinder 2022-23

Referencer

Eksterne henvisninger 
Metal Ligaen
DIU Resultater - Metal Ligaen 2022-2023

Sport i Danmark i 2022
Sport i Danmark i 2023
Sæsoner i Superisligaen
Ishockey i 2022
Ishockey i 2023